Войт, Эмиль (1879—1961) — американский гимнаст и легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1904.
 Войт, Эмиль (1883—1973) — британский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1908.